Jerudong ist eine kleine Marktstadt im Nordwesten von Brunei, nur 24 km von Bandar Seri Begawan entfernt. Sie hat 3.856 Einwohner (Stand: Zensus 2016).

Klima 

Jerudong befindet sich in einer Regenklimazone.

Siehe auch 
 The Empire Brunei

Weblink

Einzelnachweise 

Ort in Brunei